Köhnken ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Köhnken (1938–2017), deutscher Klassischer Philologe
 Günter Köhnken (* 1948), deutscher Psychologe